Виктор Иосифович Кукба — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1904 году в селе Звандрипш (ныне — в  Абхазии). Член ВКП(б) с 1924 года.

С 1924 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1924—1938 гг. — ответственный секретарь Гудаутского районного комитета ЛКСМ Грузии, заведующий Организационным отделом Абхазского областного комитета ЛКСМ Грузии, в Ленинградском институте Народов Востока, аспирант Ленинградского института Народов Востока, заместитель директора, заведующий Сектором языка Абхазского научно-исследовательского института имени Н. Я. Марра, начальник Управления по делам искусств при ЦИК Абхазской АССР, заведующий Отделом школ, науки и культуры Абхазского областного комитета КП(б) Грузии, секретарь Сухумского городского комитета КП(б) Грузии, 2-й секретарь Абхазского областного комитета КП(б) Грузии.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва.

Репрессирован, осуждён к пяти годам лишения свободы, дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 Кукба

Секретари Сухумского горкома КП Грузии
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Грузии
Вторые секретари Абхазского обкома КП Грузии
Репрессированные в СССР